Лума:
 Лума или Люма () — род растений семейства миртовые.
 Лума — река в Архангельской области, впадает в озеро Лум.
 Лума — разменная денежная единица Армении, составлявшая 1/100 драма.
 Luma — в видеотехнике — гамма-корректированная (в отл. от luminance) яркостная компонента видеосигнала. См. YCbCr.
 Люма — одно из названий реки Курейки, притока Енисея.